Newhall kan syfta på:

 Newhall, Cheshire – en ort och civil parish i Cheshire, England
 Newhall, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Newhall, West Virginia – en ort i McDowell County, West Virginia, USA
 Newhall Green – en ort i Warwickshire, England